Клаксон може бити:

 Клаксон, други назив за електромеханичку сирену на аутомобилима, бродовима и возовима, који је у једном периоду 20. вијека био у употреби у српском језику. Електромеханичке сирене су назване по истоименом америчком произвођачу (), који је дведесетих година 20. вијека овим производом снабдјевао 90% америчког и 75% европског тржишта, тако да је Клаксон постао синоним за електромеханичку сирену специфичног звука.

или

 Клаксон (филм), играни филм Кокана Ракоњца из 1965.